«Страницы жизни» () — бразильский телесериал производства телекомпании Globo.

Сюжет 
Сюжет делится на две фазы: первая происходит в 2001 году. Она длится в течение первых 38 эпизодов сериала. Вторая фаза начинается с 2006 года, показывая жизнь персонажей через пять лет после смерти персонажа Нанды.

Трансляции 
 Сериал был показан в Казахстане по каналу АСТВ в 2010 году в русском многоголосном профессиональном озвучивании.
 В Израиле на телеканале «Viva» (ויוה) показывали «Страницы жизни» в оригинале с русскими субтитрами (версия телеканала на русском) и на иврите.

В ролях

Примечания 

Телесериалы Бразилии 2006 года